Düsseldorfer Schule steht für:

 Düsseldorfer Malerschule
 Düsseldorfer Photoschule
 Düsseldorfer Schule (Elektronische Musik)
 Düsseldorfer Schule (Sprachwissenschaft)